Zamach w Londynie (21 lipca 2005)
 Zamach w Londynie (7 lipca 2005)
 Zamach w Londynie (marzec 2017)
 Zamach w Londynie (czerwiec 2017)